El arco por tranquil es aquel arco que no tiene sus arranques en una misma horizontal estando el uno más alto que el otro. 

Suelen ser arcos rebajados o elípticos y se les emplean en el sostenimiento de las zancas de escaleras y galerías o de las cubiertas en rampa de las mismas. También se han construido de cuadrante como los arbotantes de estilo románico.

Referencias
Diccionario general de arquitectura é ingeniería ..., Pelayo Clairac y Saenz, 1877

Arcos